Le lishu (隶书), ou écriture des clercs, est un style ancien de calligraphie chinoise toujours utilisé à des fins artistiques dans les titres, publicités ou enseignes ;
 Le xian de Lishu (梨树) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Le district de Lishu (梨树) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.